Тянь-Шань — гірська система в Центральній Азії, що простяглась на території Казахстану, Узбекистану, Киргизстану та Китаю. 
 Я — Тянь-Шань (фільм) — радянський фільм (1972), виробництво кіностудії «Мосфільм».